Technische Specificatie voor Interoperabiliteit, technische voorschriften ten behoeve van interoperabiliteit op het Europese spoorwegnet
Thyreoïd Stimulerende Immunoglobulines, antistoffen die de schildklier stimuleren.
 Twincharged Stratified Injection, zie Fuel Stratified Injection
 TETRA Subscriber Identity, zie Terrestrial Trunked Radio
 Torres Strait Islanders, zie Straat Torres-eilanders